Всемирные легкоатлетические игры в помещении (; ) прошли 18—19 января 1985 года во дворце спорта Берси в Париже, столице Франции. Данный турнир являлся предшественником и прообразом чемпионатов мира в помещении, которые были учреждены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций с 1987 года, и носил аналогичный статус главного зимнего турнира в мировом масштабе.

В соревнованиях приняли участие 319 атлетов из 69 стран мира. Было разыграно 24 комплекта медалей (13 у мужчин и 11 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 24 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 24 стран-участниц.

См. также 
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 1987

Ссылки 
 

1985
Январь 1985 года
Спорт во Франции в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции